

Sciences et techniques 
 En algèbre linéaire, la règle de Cramer est un théorème qui donne la solution d'un système de Cramer, c'est-à-dire un système d'équations linéaires ayant une solution unique. On la doit à Gabriel Cramer (1704-1752).
 En géométrie algébrique, le paradoxe de Cramer affirme que le nombre de points d'intersection de deux courbes de haut degré peut être supérieur au nombre de points nécessaires pour définir l'une de ces courbes.
 En théorie des probabilités, le théorème de Cramér donne une estimation de la probabilité qu'une marche aléatoire S dépasse des valeurs de l'ordre de n. On le doit à Harald Cramér (1893-1985).
 Le test de Cramer-Von Mises est un test statistique utilisé pour comparer deux fonctions de répartition.
 En cryptologie, le cryptosystème de Cramer-Shoup est un chiffrement à clé publique.
 En statistique, la Borne de Cramér-Rao exprime une borne inférieure sur la variance d'un estimateur sans biais, basée sur l'information de Fisher.
 Le Problème de Cramer-Castillon est un problème mathématique.
 En mathématiques, la transformée de Cramér correspond à la transformée de Legendre-Fenchel de la fonction génératrice des cumulants d'une loi de probabilité.
 En mathématiques, la conjecture de Cramér pronostique un asymptotique pour l'écart entre nombres premiers.
 Le Marbré de Cramer est une espèce de lépidoptères (papillons) de la famille des Pieridae.

Patronyme

Acteurs et cinéastes 
 Ben Cramer, (1947-), chanteur et acteur néerlandais ;
 Joey Cramer (d1973-), acteur canadien ;
 Nic Cramer, réalisateur suédois de films pornographiques ;
 Ronnie Cramer (1957-), cinéaste américain ;
 Susanne Cramer (1936-1969), actrice allemande ;

Animateur de télévision 
 Jim Cramer (1955-), animateur de télévision américain ;
 Bettina Cramer (1969-), animatrice de télévision allemande ;

Artistes visuels 
 Ivo Cramér (1921-2009), danseur et chorégraphe suédois ;
 Molly Cramer (1852-1936), peintre allemande ;
 René de Cramer (1876-1951), artiste peintre, illustrateur et graveur belge ;

Écrivains, éditeurs, philologues 
 Carl Friedrich Cramer (1752-1807), imprimeur et écrivain allemand ;
 Carl-Gottlob Cramer (1758–1817), romancier allemand ;
 Gabriel Cramer (1723-1793), éditeur genevois ;
 Heinz von Cramer (1924-2009), écrivain allemand ;
 Hendrik Cramer (1884-1944), écrivain, poète et marin néerlandais ; 
 John Antony Cramer (1793-1848), philologue britannique ;
 Rie Cramer (1887-1977), écrivain néerlandaise ;

Hommes politiques 
 Kevin Cramer (1961-), homme politique américain ;
 Michael Cramer (1949-), homme politique allemand ;
 Robert Cramer (1954-), homme politique suisse ;

Militaires 
 Hans Cramer (1896-1968),  allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Rudolf Cramer von Clausbruch (1864-1916), officier allemand ;

Musiciens 
 Anna Cramer (1873-1968), compositrice hollandaise ; 
 Franz Cramer (1772-1848), violoniste et chef d'orchestre anglais ;
 Franz Seraph Cramer (1783-1835), compositeur et flûtiste allemand ;
 Georges Cramer (1901-1981), musicien et organiste suisse ; 
 Johann Jacob Cramer (1705–1770), pianiste et compositeur allemand ;
 Johann Baptist Cramer (1771-1858), compositeur allemand ;
 Floyd Cramer (1933–1997), pianiste américain ;
 Patrice Cramer (1955-),  ingénieur du son français ;
 Wilhelm Cramer (1746–1799), violoniste et chef d'orchestre allemand ;

Scientifiques 
 Carl Eduard Cramer (1831-1901), botaniste suisse ;
 Fritz Hendrik Cramer,  botaniste et paléontologue ;
 Gabriel Cramer (1704-1752), mathématicien genevois ;
 Harald Cramér (1893-1985), mathématicien suédois ;
 Johann Andreas Cramer (1710-1777), minéralogiste allemand ;
 John G. Cramer (1934-), professeur de physique américain ;
 Pieter Cramer (1721-1776), entomologiste hollandais ;
 Wolfgang Cramer (1957-), écologue et géographe allemand ;

Sportifs 
 Bobby Cramer (1979-), joueur de baseball américain ;
 Dettmar Cramer (1925-2015), joueur et entraîneur de football allemand ;
 Jayme Cramer (1983-), nageur américain ;
 Jennifer Cramer (1993-), footballeuse allemande ;
 Lillian Cramer, patineuse artistique américaine ;
 Lori Cramer (1993...), joueuse internationale de rugby à XV australienne ;
 Pat Cramer (1947-), joueur de tennis sud-africain ;
 Scott Cramer (1958-), patineur artistique américain ;
 Wieteke Cramer, (1981-), patineuse de vitesse néerlandaise ;

Autres 
 Johann Andreas Cramer (1723-1788), théologien allemand ;
  (1755-1832), fonctionnaire des mines allemand ; 
 Marguerite Frick-Cramer (1887-1963), historienne suisse ;
 Theodor Cramer (1817-1884), homme d'affaires et industriel allemand.